Senaat van de Republiek (Italië)
 Senaat van de Republiek (Mexico)